Le Grand Bond en arrière est un livre du journaliste Serge Halimi publié une première fois en 2004 aux éditions Fayard (réédité en 2006) et publié dans une version revue et actualisée aux éditions Agone en 2012. Le titre est un clin d'œil au Grand Bond en avant de Mao Tse-Toung.

Ce long essai retrace d'un point de vue critique l'histoire de la montée des idées « néolibérales ». Serge Halimi explique l'essor des idées des penseurs libéraux à travers le  comme Friedrich Hayek ou Milton Friedman, et comment leurs idées ont pu recevoir un écho dans le monde politique conservateur américain (Ronald Reagan), puis anglais (Margaret Thatcher), à travers des cercles de personnalités soigneusement sélectionnées puis le financement d'institutions diffusant leurs idées (les think tank conservateurs) par des grands dirigeants d'entreprises, et à travers la concentration des médias détenus par des capitaux privés.

La théorie posée par le livre

Historique 

La montée au pouvoir aux États-Unis des pensées libérales est rendue possible par une alliance entre (favorable à la morale religieuse, anti-avortement, interdiction des drogues) et les néolibéraux (plutôt libertaires en ces domaines) au sein du parti républicain. Cela se fait grâce à des positions communes sur la diminution du rôle de l'État social (l'État-providence qui prévaut alors jusque-là).

L'essor des organismes économiques internationaux durant la période qui suit, notamment le Fonds monétaire international, la BERD (dirigée à sa création par Jacques Attali et qui pousse les pays de l'Est à privatiser leur économie) et l'OCDE en Europe, se fait souvent avec le concours des membres des institutions privées précédemment évoquées. Leur déploiement à travers le monde permet une internationalisation de ces idées. Les réunions internationales comme la Trilatérale ou Bilderberg, ainsi que les réunions du G8 permettent également de nouer des contacts internationaux entre ces personnes.

La montée d'une élite libérale 

Serge Halimi attribue à leurs politiques un creusement prodigieux des inégalités de revenus, la vente du bien public (privatisations) et la casse des solidarités collectives. Il leur impute également des échecs économiques (la richesse de la Russie reste inférieure de 30 % à 1991, le PNB indonésien s'est écroulé de -15 %, la Corée -6 % juste après l'application des politiques du FMI), et des reculs sociaux.

Le FMI est accusé d'avoir accru les inégalités dans les pays du Tiers monde, où les gouvernements ont agi pour le compte des multinationales, avec la suppression de leurs industries nationales, et le développement d'une dette extérieure asphyxiant leurs économies. Les prétextes de démocratie ont disparu depuis la perte d'influence de l'URSS, et Serge Halimi cite Samuel Huntington (faisant partie de la commission Trilatérale) en 1976, qui reconnaissait alors que le Brésil aurait eu des « difficultés à accomplir (le développement de l'économie sous la dictature militaire) avec un régime démocratique », ainsi que le cas du Chili sous la dictature militaire de Pinochet.

Les démocrates américains comme Bill Clinton seront des adeptes du libre-échange international, selon Serge Halimi, et marqueront les accords ALÉNA et les « rounds » de libéralisation du GATT et de l'OMC à partir de 1995 : « Si nous croyons à la démocratie, nous devons nous employer à renforcer les liens du commerce ». Ces processus sont en fait surtout destinés à « ouvrir les marchés mondiaux aux produits américains », selon Bill Clinton. En Europe, même le socialiste Michel Rocard considère qu'il n'y a pas le choix, et que les menaces de délocalisations obligent l'État à limiter les impôts et à limiter la protection sociale. Cela amène Noam Chomsky à conclure sur la diminution des rôles de l'État, au profit d'un « parlement virtuel » du libre flux des capitaux, qui peut influer sur les orientations des gouvernements. Les campagnes électorales deviennent de plus en plus axées sur la publicité et le marketing, avec l'apparition des conseillers en communication, en même temps que les campagnes deviennent sans contenu.

Serge Halimi rappelle que la mondialisation ne diminue pas l'exploitation du Tiers monde, notamment des enfants (« Aux uns l'exploitation des mineurs, aux autres les dividendes qu'elle procure. Le fouet est long, et la main qui la tient, ce sont les cinq doigts du marché. »), et cette mondialisation entraîne les travailleurs des pays développés à une compétition sociale, comme le dit Gary Becker.

Le développement de paradis fiscaux protège les détenteurs de capital, d'autant plus que les impôts progressifs sur le revenu, où les personnes riches sont plus fortement taxées, diminuent dans de nombreux pays. « L'Union Européenne, qui devait pérenniser un modèle distinct des États-Unis, a servi d'incubateur à un ordre social se rapprochant du type américain », et les partis politiques ne tentent pas d'infléchir « l'inspiration néolibérale de l'édifice bruxellois », et Alain Madelin y voit « une assurance-vie contre le socialisme », ainsi que Alain Touraine : « En France, le mot libéralisme était imprononçable, alors on en a trouvé un autre, Europe ». Serge Halimi estime que l'Europe ne saurait être socialiste (et même les socialistes le reconnaissent), car la politique européenne ne concerne que la libre-concurrence, et la lutte contre l'inflation. Elle amène également les pays à converger vers un moins-disant fiscal, qui débouche sur un moins-disant social. Serge Halimi cite Régis Debray sur la monnaie, et il prend comme symbole les billets européens : « L'Institut monétaire européen a tenu à donner à l'Europe une « représentation appropriée ». Pour symboliser l'esprit d'ouverture, on a dessiné au recto des fenêtres et des portails ; et au verso, des ponts, symboles de communication. 5 euros, une baie antique, un aqueduc. 10 euros, un portail roman, un pont de pierre, etc. […] Une Europe virtuelle, flottante, sans pilotis dans l'indiciel et le charnel, se représente de façon appropriée par des ponts suspendus en l'air, des fenêtres donnant sur rien, des piliers et des culées posés sur le vide ».

L'adhésion de la gauche au projet libéral 

Selon Serge Halimi, à l'échelle mondiale, ce sont souvent les grands partis historiques de la gauche qui ont réalisé les réformes néolibérales. Il cite notamment Jimmy Carter et Bill Clinton pour le Parti démocrate aux États-Unis ; François Mitterrand, Alain Minc, Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius et Lionel Jospin pour le Parti socialiste en France, Tony Blair pour le Parti travailliste britannique au Royaume-Uni, ou encore Roger Douglas pour le Parti travailliste en Nouvelle-Zélande.

Les médias ont parfois été un vecteur important de soutien électoral. Serge Halimi cite entre autres le cas de Murdoch, propriétaire du Sun, qui soutint Tony Blair dont le gouvernement libéralisa ensuite le secteur de la communication au Royaume-Uni, permettant au groupe de Murdoch d'accroître sa présence.

D'après l'auteur, les classes sociales n'ont pourtant pas disparu ; au contraire, des classes de « nouveaux valets » réapparaissent : employés de maisons, gardiens, jardiniers, femmes de ménage. Il rappelle qu'aux États-Unis, 1 % des Américains possèdent, après impôt, davantage que les 40 % de leurs concitoyens les plus pauvres.

Serge Halimi cite Gary Becker qui estime que les hommes d'affaires ont parfois intérêt à la victoire des partis de gauche, qui sauront avoir plus facilement la confiance des syndicats, et faire passer des réformes sans heurts sociaux, d'autant mieux que les partis socialistes acceptent d'abandonner le socialisme.

L'auteur estime alors que les politiques « néoprogressistes » des partis de gauche, qui se veulent « modernes », ont abandonné les catégories populaires (déjà fragilisées par l'affaiblissement continu des syndicats ouvriers) pour privilégier à leur place des couches sociales de plus en plus bourgeoises (dont les intérêts sont pourtant déjà défendus par les partis conservateurs).

La conclusion de Serge Halimi 

Selon Serge Halimi, la gauche doit maintenant tirer des leçons des trente années écoulées : la droite libérale a remporté la bataille des idées parce qu'elle s'y est engagée à fond, sur le long terme, et n'a pas redouté d'être jugée extrémiste par ses adversaires. Au demeurant, elle a bénéficié, surtout depuis 1980-1985, de l'appui des médias qui ont fréquemment été privatisés (comme d'autres secteurs de l'économie) et vendus à de grands groupes industriels et financiers. Susan George reconnaît que les idées altermondialistes, malgré une certaine visibilité, n'ont pour le moment pas permis d'avancées concrètes. Les crises du capitalisme (krach boursier de 1987, crise monétaire de 1998, éclatement de la bulle internet en 2001) n'ont pas remis en cause l'ordre économique néolibéral. De même, les attentats du  ont plutôt renforcé le pouvoir en place, la peur soudant souvent les populations à leurs gouvernants.

Le constat de Serge Halimi est que : « Le marché s'installe, y compris dans nos cerveaux, obligés de comparer en permanence les prix et les services : hier les forfaits de téléphones portables, demain les abonnements au gaz, comme si notre intelligence du monde devait être absorbée par un buvard permanent de consommation permettant de rendre plus naturelle la transformation du monde en marchandise. Et puis il y a les écoles que l'on met en concurrence pour pouvoir orienter dès le plus jeune âge ses enfants vers les meilleurs lycées, qui eux-mêmes préparent aux meilleures universités. Il y a aussi les hôpitaux, les villes, les régions que l'on classe pour apprendre comment échapper au destin perdant de qui ne privilégie pas à chaque instant son salut individuel. ».

Le changement de société pourrait provenir, selon Serge Halimi, d'un besoin d'utopie auquel le capitalisme est incapable de répondre : « l'augmentation de la production n'est pas généralement perçue comme un projet aussi attachant que la famille, l'amitié, la tradition, la solidarité [..] l'algèbre morte de la mondialisation [..] bénéficie d'un appui fragile ».

Réception 

Le livre fut parfois violemment critiqué. Alain Duhamel, dans Le Point (29/04/04), parle de « simplisme absolu » et de « myopie infantile », de « haine savante du capitalisme », et accuse Serge Halimi de vouloir « régner sur l'intelligentsia française d'extrême gauche » et d'être un « mandarin de deuxième classe parmi les idéologues du gauchisme ».

L'Expansion (26/05/2004) conclut que ce livre et les autres livres altermondialistes étaient « cacophoniques », et renvoya plutôt ses lecteurs vers la lecture des livres d'Alain Minc.

L'Express (29/03/2004) fit paraître un commentaire, , d'Éric Dupin. Il estime le constat juste mais regrette que Serge Halimi ne propose pas de solutions convaincantes.

Daniel Mermet invita Serge Halimi à son émission Là-bas si j'y suis, sur France Inter.

Le journal Marianne fit un article plutôt élogieux.

Notes et références

Articles connexes 

 Dérèglementation
 Révolution conservatrice

Liens externes 

 Une interview radiophonique de Serge Halimi, par Pascale Fourier, dans l'émission « Des sous et des hommes », sur Aligre FM
 Un entretien dans la presse régionale à propos du Grand Bond en arrière, 

Altermondialisme
Antilibéralisme
Livre politique